Johannes Schmidt kan syfta på bland andra:

* Johannes Schmidt (1843–1901), tysk lingvist
 Johannes Schmidt (1850–1894), tysk klassisk filolog och epigrafiker
 Johannes Schmidt (1861–1926), tysk klassisk filolog
 Johannes Schmidt (1877–1933), dansk biolog